Vårtrattskivling kan åsyfta
 Liten vårtrattskivling (Clitocybe pruinosa)
 Stor vårtrattskivling (Clitocybe vermicularis)